Тимоти Басфилд (; род. 12 июня 1957) — американский телевизионный актёр, режиссёр и продюсер. Басфилд наиболее известен благодаря своей роли в телесериале «Тридцать-с-чем-то», где он снимался с 1987 по 1991 год, на протяжении всего периода трансляции шоу. В 1991 году он выиграл премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале за свою роль в шоу.

Басфилд снялся с нескольких десятках телешоу и фильмов, а в двухтысячных сконцентрировался на карьере телевизионного режиссёра. Он снял ряд эпизодов таких сериалов как «Ночь спорта», «Лас-Вегас», «Помадные джунгли», «Белый воротничок» и «Схватка». В общей сложности он выступил режиссёром более сорока телешоу, а в дополнение к этому выступил в некоторых и как исполнительный продюсер.

Басфилд хорошо известен благодаря своей периодической роли в сериале «Западное крыло» (1999—2006). Также в двухтысячных он снялся в сериале «Студия 60 на Сансет-Стрип», который был закрыт после одного сезона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Телепродюсеры США
Выпускники Государственного университета Восточного Теннесси